Владимир Святой может означать:
 Владимир Святославич — великий князь Киевский (980—1015).
 Владимир Святой (фильм) — фильм 1993 года, режиссёр Юрий Томошевский.
 «Святой Владимир» — бот Сибирской военной флотилии которым командовал Потап Кузьмич Зайков.

См. также 
 Орден Святого Владимира